Zizi est notamment un nom commun familier, un prénom et un pseudonyme de prénom. Le mot peut faire référence à :

Nom commun 
 Le zizi est un des nombreux noms familiers qui désignent le sexe indépendamment du genre, notamment par les parents ou les enfants dans leurs conversations. Dans le même sens :
 Le Zizi est une chanson de Pierre Perret.
 Le Guide du zizi sexuel est une bande dessinée hors série de Titeuf, ouvrage de vulgarisation à destination des enfants entre 9 et 13 ans. En outre, il faut savoir que la petite sœur de Titeuf se prénomme Zizie.

Prénom 
 Zizi Taïeb est un ancien nageur tunisien.

Pseudonyme 
 Zizi Jeanmaire une danseuse de ballet, chanteuse, meneuse de revue et actrice française.
 Zizi Lambrino est la première épouse du roi  de Roumanie,
 Zizi Roberts est un footballeur libérien,
 La petite Zizi, une actrice enfant née en 1942, fille du réalisateur Jean Gourguet.
 Zizi est le surnom donné à l'ancien maire de Lyon Louis Pradel.

Personnage de fiction 
 Zizi, héroïne d'une série de courts-métrages comiques français réalisés en 1913 et incarnée par l'actrice Zinel.
 Zizi, Lili, Lulu sont les trois nièces de la cane Daisy Duck.

Chansons 
 Le Zizi, chanson de Pierre Perret

Cinéma 
 Zizi, film français de Charles-Félix Tavano, sorti en 1935.

Toponyme 
 Le lac Zizi, lac situé dans l'archipel des Kerguelen.

Divers 
 Le bruant zizi, oiseau de l'ordre des passereaux.
 Les zizis, chaussures de la marque Repetto, créées pour Zizi Jeanmaire et rendues célèbres par Serge Gainsbourg.
 Le Zizi Coin Coin, alcool belge produit près de Liège en Région wallonne.
 Le zizi, spécialité pâtissière de Bourges créée en 1975 par le pâtissier Lucien Romangeon.

Notes et références